Gian Attilio Dalla Bona, medico e partigiano italiano
Giovanni Dalla Bona, ciclista italiano
Luciano Dalla Bona, ciclista italiano, fratello di Giovanni
Samuele Dalla Bona, calciatore italiano